Parachela (geslacht), een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van karpers (Cyprinidae)
Parachela (orde), een orde van de stam Tardigrada (beerdiertjes)